De Papegaaien van de Oude Wereld (Psittaculidae) zijn een familie uit de orde van papegaai-achtigen (Psittaciformes). Deze families komen alleen voor in de Oude Wereld en Australië en Polynesië. Hiertoe behoren onder andere de lori's,  kakariki's, vlagstaartpapegaaien, vleermuisparkieten, tijgerparkieten en dwergpapegaaien (geslacht Agapornis). De meeste soorten papegaaien en parkieten komen voor in Australazië, drie geslachten komen voor in Afrika.

Taxonomie 
De volgende geslachten zijn bij de familie ingedeeld:
 Psittrichas , 1831 (1 soort borstelkoppapegaai)
  Mascarinus , 1830 (1 soort: maskarenenpapegaai)
 Coracopsis , 1832 (4 soorten papegaaien)
 Micropsitta , 1831 (6 soorten spechtpapegaaien)
 Polytelis , 1832 (3 soorten parkieten)
 Alisterus , 1911 (3 soorten parkieten)
 Aprosmictus , 1842 (2 soorten)
 Prioniturus , 1832 (10 soorten vlagstaartpapegaaien)
 Eclectus , 1832 (1 soort: edelpapegaai)
 Geoffroyus , 1850 (3 soorten papegaaien)
 Psittinus , 1842 (2 soorten papegaaien)
 Tanygnathus , 1832 (4 soorten papegaaien)
 Psittacula , 1800 (meer dan 10 soorten parkieten waaronder de halsbandparkiet)
 Psittacella , 1871 (4 soorten tijgerparkieten)
 Psephotus , 1845 (1 soort)
 Northiella , 1912 (2 soorten parkieten)
 Psephotellus , 1913 (4 soorten parkieten)
 Purpureicephalus , 1854 (1 soort)
 Platycercus , 1825 (6 soorten rosella's)
 Barnardius , 1854 (1 soort)
 Lathamus , 1830 (1 soort: zwaluwpapegaai)
 Prosopeia , 1854 (3 soorten parkieten)
 Eunymphicus , 1937 (2 soorten parkieten)
 Cyanoramphus , 1854 (meer dan 10 soorten karakiri's)
 Pezoporus , 1811 (3 soorten grondpapegaaien)
 Neopsephotus , 1912 (1 soort parkiet)
 Neophema , 1891 (6 soorten parkieten)
 Onderfamilie Lori's (soms opgevat als aparte familie):
Overige geslachten:
 Glossopsitta , 1854 (1 soort: muskusparkiet)
 Melopsittacus , 1840 (1 soort: grasparkiet)
 Psittaculirostris , 1859 (3 soorten vijgpapegaaien)
 Cyclopsitta , 1850 (2 soorten vijgpapegaaien)
 Bolbopsittacus , 1891 (1 soort)
 Loriculus , 1849 (meer dan 10 soorten vleermuisparkieten)
 Agapornis , 1836 (9 soorten agapornis of lovebirds)
 Lophopsittacus , 1875(1 soort breedbekpapegaai)
 Necropsittacus , 1873 (1 uitgestorven soort)